Christian Schreiber peut désigner
 Christian Schreiber (1781–1857), philosophe allemand ;
 Christian Schreiber (1872-1933), ecclésiastique catholique allemand ;
 Christian Schreiber (1977–), footballeur autrichien;
 Christian Schreiber (1980–), rameur allemand